A 2017. évi téli európai ifjúsági olimpiai fesztivál női curling mérkőzéseit Törökországban, Erzurumban, az Milli Piyango Curling Arénában  rendezték február 13. és 17-e között.

Érmesek

Részt vevő csapatok 

Részt vevő csapatok

Csoportkör

1. forduló 

2017. február 13. 15:00-17:00

2. forduló 

2017. február 14. 09:00-11:00

3. forduló 

2017. február 14. 17:00-19:00

4. forduló 

2017. február 15. 13:00-15:00

5. forduló 

2017. február 16. 09:00-11:00

Elődöntők 

2017. február 17. 09:00-11:00

Bronzmérkőzés 

2017. február 17. 14:30-16:30

Döntő 

2017. február 17. 14:30-16:30

Források 
 

Curling a 2017. évi téli európai ifjúsági olimpiai fesztiválon